Василий Васильевич Лобанов (1917 — 2001) — советский государственный  и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился в 1917 году в деревне Софроновское Вологодской губернии. Член ВКП(б).

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе.
 В 1933—1991 гг. — плановик, заместитель начальника цеха и начальник цеха на заводе № 106 имени В. М. Молотова,
 начальник производства, директор завода № 75 Министерства вооружения СССР в Кемеровской области,
 заместитель председателя Совета народного хозяйства Кемеровского, Кузбасского экономического района по оборонной промышленности,
 начальник 2-го Главного управления,
 начальник Главного планово-производственного управления Министерства общего машиностроения СССР,
 заместитель Министра общего машиностроения СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1982 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва.

Умер в 2001 году в Москве.

Примечания

Ссылки 
 

Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва